Буман (, ) — фамилия. Представители:
 Буман, Андре (род. 2001) — шведский футболист, полузащитник.
 Буман, Райнер (род. 1981) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2007).
 Буман, Филип (род. 1996) — шведский футболист, нападающий.
 Буман, Ханс (1936–2008) — немецкий политик ХДС.